Гіньїку́р, Ґіньїкур () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 135 км на північний схід від Парижа, 135 км на південний схід від Ам'єна, 29 км на південний схід від Лана.

Історія 

1 січня 2019 року Гіньїкур і Меннвіль було об'єднано в новий муніципалітет Вільнев-сюр-Ен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 903 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2184,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Гіньїкур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гіньїкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ена